180 o 180 a.C. – anni
 180 – numero naturale
 180 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mauguio nella Languedoc-Roussillon francese
 180 – videogioco sportivo del 1987

Musica 
 180  – album dei Palma Violets del 2013
 180  – singolo di Random del 2019